Der Thamén ist ein traditionelles Kleidungsstück der Frauen der Birmanen.

Der Thamén besteht aus einem Tuch von etwa 1 m × 1 m. Es wird gefaltet und über der linken Schulter (oder Brust) zusammengehalten.

Siehe auch: Liste der Kleidungsstücke

Frauenkleidung
Kultur (Myanmar)
Kostümkunde (Asien)
Schulteraufliegendes Deckenkostüm